TVS peut faire référence à :
 Taxe sur les véhicules de sociétés (en France et en Belgique) ;
 Travel Service : compagnie aérienne tchèque ;
 Tornado Vortex Signature : appellation anglophone pour « signature tornadique de rotation » ;
 Tramway Val-de-Seine :  ligne 2 du  tramway d'Île-de-France entre La Défense et Issy Val-de-Seine  ;
Thrombose veineuse superficielle
 Télévision vidéo services : société française spécialisée dans le doublage de séries télévisées ;
 Transient Voltage Suppressor : appellation anglophone pour « diode Transil », composant électronique de protection des circuits ;
 Transport vallée de Seine, société de transport en commun par voie routière ;
 Television South : ancien nom d'une chaîne de télévision britannique franchisé à ITV.

Homonymie